Browning peut désigner :

Patronyme 

 Alan Browning (1926-1979), acteur britannique ;
 Amy Katherine Browning (1881-1978), peintre britannique ;
 Christopher Browning (1944-), historien américain fonctionnaliste spécialiste de la Shoah ;
 Danielle Browning (née en 1981), athlète jamaïcaine ;
 David Browning (1931-1956), plongeur américain ;
 Elizabeth Barrett Browning (1806-1861), poète anglaise ;
 Emily Browning (né en 1988), actrice australienne ;
 Frederick Browning (1896-1965), général britannique ;
 Jeff Browning (né en 1971), ultra-traileur américain ;
 John Moses Browning (1855-1926), inventeur américain d'armes à feu  ;
 John Browning (1933-2003), pianiste classique américain ;
 Kayle Browning (née en 1992), tireuse sportive américaine ;
 Kirk Browning (1921-2008), réalisateur américain ;
 Kurt Browning (né en 1966), patineur artistique canadien ;
 Logan Browning (née en 1989), actrice américaine ;
 Orville Browning (1806-1881), homme politique américain ;
 Ray Browning (19?-), triathlète américain ;
 Ricou Browning (1930-2023), réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Robert Browning :
 Robert Browning (1812-1889), poète anglais ;
 Robert Browning (1914-1997) byzantiniste écossais ;
 Sinclair Browning (1946-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Tod Browning (1880-1962), réalisateur américain.
 
 W. Browning (18?-19?), joueur de cricket.

Toponyme

Canada 
 Browning (Saskatchewan), Canada

États-Unis 
 Browning (Illinois),
 Browning (Missouri),
 Browning est une ville du Montana
 Browning (Wisconsin),
 Branche Brownington (rivière Willoughby), une rivière du Vermont
 Brownington (Vermont), une municipalité du Vermont
 Browning, une ville fantôme située dans le Comté de Smith, au Texas
Également :
 Browning Hill, parfois appelé Browning Mountain dans le Comté de Brown (Indiana)

Divers 
Le Browning, film de Louis Feuillade (1913).
 Le fabricant d'armes Browning Arms Company.
 The Browning, groupe de Deathcore américain.

Homonymie de toponyme
Patronyme anglais